Андрей Владимирович Герасимов (род. 16 мая 1988) — российский игрок в хоккей с мячом. нападающий «Уральский трубник» (Первоуральск).

Начал игровую карьеру в 2005 году в родном Краснотурьинске. Был бронзовым призёром чемпионата России.

Достижения 

 Бронзовый призёр чемпионата России: 2018/19. 
 Обладатель кубка ExTe: 2017. 
 Чемпион России среди юниоров: 2005. 
 Серебряный призёр первенства России среди юниоров: 2006. 
 Серебряный призёр чемпионата России среди юношей: 2004. 
 Победитель всероссийских соревнований на призы клуба «Плетёный мяч»: 2001. 
 Серебряный призёр всероссийских соревнований на призы клуба «Плетёный мяч»: 2002.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2020/2021 забивал мячи в ворота 22 команд 

  1-3.Кузбасс           = 23 мяча 12.Динамо-Казань     = 13
  1-3.Байкал-Энергия    = 23      13-14.Мурман         = 10
  1-3.Волга             = 23      13-14.Родина         = 10
  4-5.Енисей            = 20      15.Строитель С       =  7
  4-5.Сибсельмаш        = 20      16-18.Саяны          =  6
  6-7.СКА-Нефтяник      = 19      16-18.СКА-Свердловск =  6
  6-7.Уральский трубник = 19      16-18.Локомотив Ор   =  6
  8.Динамо М            = 16      19.Металлург Бр      =  4
  9-11.Водник           = 14      20-21.Лесохимик      =  2
  9-11.Старт            = 14      20-21.Маяк           =  2
  9-11.Зоркий           = 14      22.СКА-Забайкалец    =  1

На начало сезона 2020/2021 количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 119 играх 
по 2 мяча забивал в 53 играх 
по 3 мяча забивал в 9 играх 
по 4 мяча забивал в 5 играх 
Свои 272 мяча забросил в 186 играх, в 202 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Герасимов на сайте Федерации хоккея с мячом России

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Уральский трубник»